Najada – księżyc Neptuna
 najada – w mitologii greckiej każda z nimf źródeł, potoków

Zobacz też 
 najady (najadowate) – podrodzina pierścienic z rodziny Naididae